Франц Феликс Адальберт Кун (; , Кёнигсберг-ин-дер-Ноймарк, Пруссия, — , Берлин, Германия) — немецкий лингвист и историк, отец буддолога Эрнста Куна (1846-1920).

В своём сочинении: «Zur ältesten Geschichte der indogerman. Völker» (Берлин, 1845) Кун впервые предложил гипотезу об индогерманском пранароде. Кун считается основателем науки сравнительной мифологии. Его монография: «Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks» (Берлин, 1859; его новое издание было опубликовано под названием «Mytholog. Studien» 1887) — образец исследований этого рода. Особенно ценны работы Куна по германской мифологии; из них отдельно изданы «Märk. Sagen und Märchen» (1843); «Norddeutsche Sagen, Gebräuche u. Märchen» (вместе с Шварцем, 1848), «Sagen, Märchen und Gebräuche aus Westfalen» (1859).

Вместе с Теодором Ауфрехтом Кун основал: «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», где было помещено много весьма ценных его статей.

Франц Феликс Адальберт Кун был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в Западно-Поморском воеводстве
Историки по алфавиту
Учёные XIX века
Лингвисты по алфавиту
Лингвисты XIX века
Лингвисты Германии
Историки Германии
Фольклористы Германии